El nombre David Collins puede referirse a las siguientes personas:
David Collins, arquitecto irlandés;
David Collins, remero estadounidense.